Голый остров:
 Голый остров, или Голи-Оток — остров в хорватской части Адриатического моря
 Голый остров — японский художественный фильм режиссёра Канэто Синдо, снятый в 1960 году